Коржинколь (, бывшее Днепропетровское) — село в Егиндыкольском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальную единицу «Село Коржинколь». 

 Код КАТО — 114446100.
 Код КАТО административной единицы — 114446000.

География 
Село расположено в 36 км на запад от районного центра села Егиндыколь.

Население 
В 1989 году население села составляло 976 человек (из них русских 41%, украинцев 28%).

В 1999 году население села составляло 623 человека (289 мужчин и 334 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 432 человека (205 мужчин и 227 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Егиндыкольского района